Дир-Ривер () — топоним США.

 Дир-Ривер — город в Миннесоте. 
 Дир-Ривер — тауншип в Миннесоте.

См. также 
 Дир-Крик (Олений ручей)
 Дир-Лейк (Оленье озеро)